El topónimo Newington puede hacer referencia a:

 Newington, un lugar designado por el censo en el estado de Connecticut.
 Newington, un pueblo en el estado anterior.
 Newington, un pueblo en el estado de Georgia.
 Newington, un pueblo en el estado de Nuevo Hampshire.
 Newington, un lugar designado por el censo en el estado de Virginia.

 Newington, un barrio de Londres.
 Dos parroquias civiles en el condado de Kent y los pueblos ubicados dentro de su límite:
 Newington, en el distrito de Folkestone and Hythe. 
 Newington, en el distrito de Swale.
 Newington, un pueblo en el condado de Nottinghamshire.
 Newington, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Oxfordshire.
 Newington, un pueblo en el condado de Shropshire.
 Newington, un pueblo en el condado de Kent.